Xenu peut faire référence à :
 Xenu, thèse des scientologues
 Xenu, ou , un programme informatique utilisé pour vérifier les liens d'un site web.